Ра́зумова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Разумова, Ксения Александровна (род. 1931) — советский и российский физик.
 Разумова, Любовь Александровна — советский агрометеоролог
 Разумова, Наталья Николаевна (более известна под фамилией Старшова; род. 1961) — советская волейболистка, игрок сборной СССР, олимпийская чемпионка, ЗМС СССР.
 Лебедева-Разумова, Матрёна Николаевна (1880—1966) — русская революционерка, депутат Иваново-Вознесенского совета рабочих депутатов, член РСДРП. См. также